Соревнования по сноуборду в рамках зимней Универсиады 2013 года прошли с 12 декабря по 21 декабря в итальянском местечке Монте-Бондоне провинции Трентино. Было разыграно 8 комплектов наград в дисциплинах: слоупстайл, хафпайп, параллельный гигантский слалом, сноуборд-кросс.

Результаты соревнований

Ссылки 
 Сноуборд на зимней Универсиаде 2013 
 Сноуборд на зимней Универсиаде 2013

2013 год в сноуборде
2013
Универсиада
Декабрь 2013 года
Зимняя Универсиада 2013